Naselja u Srbiji:
 Šaronje (Novi Pazar, Srbija), naselje u sastavu općine Novi Pazar
 Šaronje (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin